Kuba, država u Karibima
 Kuba (Afrika), srednjovjekovna država u Kongu.